Канцелар се може односити на:

 Канцелар, опште значење

Њемачка и Аустрија:
 Канцелар (Њемачка), шеф њемачке владе кроз историју;
 Савезни канцелар Савезне Републике Њемачке, предсједник Савезне владе Савезне Републике Њемачке;
 Савезни канцелар Републике Аустрије, предсједник Савезне владе Републике Аустрије

Уједињено Краљевство:
 Канцелар благајне, министар финансија Уједињеног Краљевства;
 Канцелар Високог суда, предсједник Канцеларског одјељења Високог суда Енглеске и Велса;
 Канцелар Војводства Ланкастер.

Русија:
 Канцелар (Руска Империја), највиши грађански чин у Табели рангова Руске Империје;

Остало:
 Врховни канцелар, шеф државе и владе Галактичке републике у серијалу Ратови звезда.